Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2016 — восьмой женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир прошёл с 18 по 22 февраля 2016 года, в американском городе Розвилл.

В чемпионате мира приняли участие 7 команд, которые сыграли групповой турнир в два круга. По результатам группового турнира и плей-офф команды, занявшие 3 и 4 место разыграли бронзу, а две лучшие — золото.

Матчи прошли в формате 2 тайма по 30 минут. Матчи за 5 и 3 места, а также финал в формате 2 тайма по 45 минут.

Команды-участницы 
В турнире принимали участие сборные: США (организатор), России (действующий чемпион), Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады и Китая.

Групповой турнир

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие бомбардиры 
 Ольга Родионова и  Матильда Свенлер — по 10 мячей.

Ссылки 

 Календарь женского чемпионата мира 2016 года

2016
Международные соревнования по хоккею с мячом в США
2016 год в хоккее с мячом
Февраль 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Розвилле (Миннесота)
Спорт в США в 2016 году
Чемпионаты мира в США